Seijō Daigaku bezeichnet:

 Seijō-Universität (jap. , engl. Seijo University), private Universität in Setagaya-ku, Tokio, Japan
 Seijō-Universität (Aichi) (jap. , engl. Seijoh University), private Universität in Tōkai, Präfektur Aichi, Japan.